Flecha
Flechas (PIDE) - forças de operações especiais dependentes da Polícia Internacional e de Defesa do Estado, criadas no contexto da Guerra do Ultramar
Sapo-flecha
Albulidae - um gênero de peixes chamados vulgarmente de peixes-flecha

Pessoas
Flecha Ligeira - um indígena
Mateo Flecha

Localidades

Flechas (Niterói)

Veja também
Dardo
Seta

Desambiguação